Denanyar (Jombang)
 Denanyar (Tangen)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing